BAPCO steht für:
 Bahrain Petroleum Company
 BAPCo ein EDV-Benchmark-Konsortium

Abkürzung